Сезон ФК «Реал Сосьєдад» 2015—2016 - 69-й за ліком сезон футбольного клубу Реал Сосьєдад у найвищій лізі іспанського футболу.

Гравці

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Усі турніри

Загалом

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Результати за туром

Матчі

Ліга

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

Статистика гравців

Матчі та голи 
Востаннє оновлено станом на 15 травня 2016.

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що в цьому сезоні виходили на поле, або мали номер у складі, але потім полишили клуб

|}

Примітки

Посилання 
Club's official website

Real Sociedad
Сезони ФК «Реал Сосьєдад»